Selekce může být:
 Selekce (kniha)
 Selekce (muzeologie)
 Selekce na pozadí

Související články 
 Výběr